Fornby kan syfta på:
 Fornby (arkeologi) – lämningar efter tidigare bosättning
 Fornby, Avesta kommun – en småort i Avesta kommun
 Fornby, Borlänge kommun – en by i Stora Tuna församling, Borlänge kommun
 Fornby folkhögskola – tidigare Dalarnes folkhögskola
 Fornby, Leksands kommun – en by i Siljansnäs församling, Leksands kommun